Le terme siège de Tunis peut faire référence à l'un de ces évènements :
 le siège de 238 av. J.-C. ;
 le siège de 1270 durant la huitième croisade ;
 le siège de 1535 ;
 le siège de 1574 ;
 lors des guerres algéro-tunisiennes :
 le siège de 1694 ;
 le siège de 1705 ;
 le siège de 1756.

Homonymie de sièges